Volutellis är ett släkte av svampar. Volutellis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Volutellis